Le mot propriétaire permet de désigner celui qui dispose de la propriété de quelque chose.
Exemple : Propriétaire d'une maison, 
Propriétaire d'une voiture

Droit 
Dans le domaine du droit, ce mot peut faire référence à :

 un propriétaire foncier ; la propriété foncière, souvent confondue avec la propriété terrienne, est un type de propriété qui concerne les biens immobiliers.

Informatique 
Dans le domaine de l'informatique, ce mot est utilisé comme adjectif dans ces expressions :

 un logiciel propriétaire désigne un logiciel dont le code source n'est pas publié. Cela implique que seule l'entreprise qui a créé ce logiciel peut le faire évoluer ;
 un format propriétaire (ou format fermé) désigne un format de fichier dont les spécifications sont contrôlées par des intérêts privés.

Certains individus ou certaines associations (telles que l'APRIL) préfèrent le terme "privateur" au terme "propriétaire" pour ces deux usages.

Notes et références